Dosmuchambetow () ist der Nachname folgender Personen:

 Temirchan Dosmuchambetow (1949–2021), kasachischer Politiker
 Machambet Dosmuchambetow (* 1960), kasachischer Politiker